Дмитрий Аксёнов:
 Аксёнов, Дмитрий Алексеевич — российский борец вольного стиля.
 Аксёнов, Дмитрий Андреевич (?—1859) — российский механик, филантроп и поэт.